Тань:

 Тань — две китайские фамилии.
 Тань — шаньюй хунну с 98 года по 124 год.
 Тань Дунь (род. 1957) — китайский и американский композитор.
 Тань Синьпэй (1847—1917) — китайский артист, исполнитель ролей ряда амплуа в Пекинской опере, основатель школы «Тань».
 Тань Сы (род. 1987) — китайский футболист, нападающий футбольного клуба Первой лиги Китая.
 Тань Сытун (1865—1898) — китайский философ, поэт, общественный и государственный деятель.
 Тань Сюэ (род. 1984) — китайская фехтовальщица на саблях.
 Тань Цзячжэнь (1909—2008) — китайский генетик, основоположник современной китайской генетики, академик Китайской АН.
 Тань Чжэньлинь (1902—1983) — видный китайский коммунист.
 Тань Юйлин (1920—1942) — наложница Пу И, императора Маньчжоу-го.

См. также 
 Тан